Markung bedeutet: 

Gemarkung
Kennzeichnung einer Ware mit dem Zeichen des Herstellers, insbesondere bei Zinn- und anderen Spielfiguren.